Ли Сончже (; род. 23.08.1970; Сеул) — южнокорейский актёр.

Биография 
Окончил университет Тонгук. Достиг популярности благодаря фильму Атакуй заправки! (1999).

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды 
 1999 год : 20-я церемония Blue Dragon Film Award
 1999 год : 36-я церемония Grand Bell Award
 1999 год : 춘사영화상
 1999 год : 영화평론가상
 1999 год : 35-я церемония PaekSang Arts Award
 2000 год : 36-я церемония PaekSang Arts Award

Ссылки и источники

Примечания 

Родившиеся в 1970 году
Родившиеся в Сеуле
Лауреаты премии «Пэксан» в номинации «Лучший актёр-новичок» (кинематограф)